Chgnavor Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Chgnavor Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Chgnavor Lerr ingår i Meghru Lerrnashght'a.

Terrängen runt Chgnavor Lerr är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Chgnavor Lerr. Runt Chgnavor Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Meghri,  kilometer söder om Chgnavor Lerr.

Trakten runt Chgnavor Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Meghru Lerrnashght'a
Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre